Женская сборная Греции по футболу () — сборная, представляющая Грецию в женском футболе. Существует с 1991 года. Главный тренер сборной — Георгиос Кириазис.

Международные товарищеские матчи 
Все соперники сборной Греции на уровне сборных других стран:

Примечания 

Греция
Сборная Греции по футболу